Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Wenshan 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Zhang Yuxuan che ha battuto in finale Wang Qiang 1–6, 7–6(7–4), 6–2.

Teste di serie 

  Duan Yingying (semifinali)
  Zheng Saisai (semifinali)
  Wang Qiang (finale)
  Yurika Sema (secondo turno)

  Zarina Dijas (quarti di finale)
  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale)
  Junri Namigata (secondo turno)
  Chan Chin-wei (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Wenshan 2013